

Топонім

Сейр — місто, штат Оклахома
 Сейр — місто, штат Пенсільванія

Сейр — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Прізвище
 Джон Сейр (або Фейр) був реформаторським священиком, який служив єпископом Содору  в 15-му столітті.